The Shape of Things to Come – romanzo di H. G. Wells del 1933
 Il pianeta ribelle (The Shape of Things to Come) – film del 1979 diretto da George McCowan
 The Shape of Things to Come... – EP dei My Ruin del 2003
 Shape of Things to Come – album e brano musicale dei Max Frost and the Troopers del 1968